Чемпионат Украины по футболу 2009 года среди любительских команд () — 13-й чемпионат Украины среди любителей. Турнир стартовал 29 апреля 2009 года, а завершился 3 октября 2009 года победой 2:1 «Едности-2» из села Плиски над николаевским «Торпедо».

Участники 
В этом Чемпионате принимали участие 18 украинских любительских команд.

Примечание 
Команда «Горизонт» снялась с соревнований до их начала из-за финансовых причин.

Групповой турнир

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Бомбардиры

Финальный этап

Группа А 
Матчи проходили в Очакове Николаевской области в период с 11 по 15 сентября 2009 года.

Группа Б 
Матчи проходили в Славянске Донецкой области в период с 17 по 20 сентября 2009 года.

Примечание 
Две первые команды каждой из групп получили право в следующем сезоне выступать в профессиональной Второй лиге чемпионата Украины.

Финал

См. также 
 Любительский чемпионат Украины по футболу
 Любительский кубок Украины по футболу 2009

Ссылки 
 Чемпионат ААФУ
 «Славхлеб» — бронзовый призёр чемпионата Украины среди любительских команд
 Чемпион Украины определится в матче между «Торпедо» и «Єдність-2»
 Финал чемпионата Украины состоится на Черкасчине
 «Еднисть-2» (с. Плиски) — чемпион Украины 2009

Любительский чемпионат Украины по футболу
Футбол на Украине в 2009 году